Месси́на:

 Мессина — город в итальянском регионе Сицилия
 Мессина — город в ЮАР
 «Мессина» — итальянский футбольный клуб
 Мессинский пролив

 Персоналии
 Мессина, Гвидо (1931—2020) — итальянский трековый и шоссейный велогонщик.
  (род. 1947) — бас-гитарист американской фолк-рок-группы Buffalo Springfield.
 Мессина, Доменико (род. 1962) — итальянский футбольный судья.
 Мессина, Крис (род. 1974) — американский актёр, сценарист и режиссёр.
 Мессина, Франческо (1900—1995) — итальянский скульптор.
 Мессина, Этторе (род. 1959) — баскетбольный тренер.

См. также 
  (значения)